Huangcheng bezeichnet:

 Huangcheng (Peking), die „Kaiserstadt“ in Pekings Altstadt
 Huangcheng (Fengcheng) (隍城镇), Großgemeinde der Stadt Fengcheng in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Huangcheng (Linzi) (皇城镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Linzi in der chinesischen Provinz Shandong
 Huangcheng (Sunan) (皇城镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Sunan in der chinesischen Provinz Gansu
 Huangcheng (Menyuan) (皇城蒙古族乡), Nationalitätengemeinde der Mongolen im Autonomen Kreis Menyuan in der chinesischen Provinz Qinghai
 Huangcheng (Shenhe) (皇城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shenhe in der chinesischen Provinz Liaoning
 Huangcheng (Xuanhua) (皇城街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xuanhua in der chinesischen Provinz Hebei